De gemeente Velsen heeft 127 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Velsen.

Driehuis
De plaats Driehuis kent 16 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Santpoort-Noord
De plaats Santpoort-Noord kent 26 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Santpoort-Zuid
De plaats Santpoort-Zuid kent 20 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Velsen-Noord
De plaats Velsen-Noord kent 8 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Velsen-Zuid
De plaats Velsen-Zuid kent 19 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Velserbroek
De plaats Velserbroek kent 3 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

|}

IJmuiden
De plaats IJmuiden kent 35 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

 

 

|}

Velsen
Velsen
Velsen